Гэурень:

 Гэурень — село в Яловенском районе Молдавии.
 Гэурень — село в Ниспоренском районе Молдавии.